Anne-Cécile Itier
Bernard Itier
Emmanuel Itier
Jules Itier
Pierre Itier

Voir aussi